Межники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Межники — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Межники — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Межники — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Межники — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.